Barden kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Barden, berg,

Storbritannien 

 Barden, Craven, civil parish i North Yorkshire, 
 Barden, Richmondshire, civil parish i North Yorkshire,